Ерувіль () — містечко у провінції Квебек, Канада
 Ерувіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Валь-д'Уаз